99-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 99-й меридиан восточной долготы
 99-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель